Benzelius er en svensk slægt med fire ærkebiskopper:

 Erik Benzelius den ældre
 Erik Benzelius den yngre
 Jacob Benzelius
 Henrik Benzelius

Slægter fra Sverige